Le terme de stationnaire désigne une configuration identique à elle-même à mesure que le temps passe. Cela peut entre autres désigner :
 État stationnaire
 État stationnaire (physique quantique)
 Onde stationnaire
 Point stationnaire
 Processus stationnaire
 Suite stationnaire
 Théorie de l'état stationnaire et théorie de l'état quasi stationnaire, deux modèles cosmologiques aujourd'hui abandonnés.
 Écoulement stationnaire (Mécanique des fluides)

Voir aussi 
Stationnarité d'une série temporelle